Boulel steht für:

 Boulel (Kabléwa), Nomadenlager in der Gemeinde Kabléwa in Niger
 Boulel (N’Guelbély), Nomadenlager in der Gemeinde N’Guelbély in Niger
 Boulel (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger
 Boulel (Senegal), Gemeinde in Senegal
 Boulel (Tamou), Dorf in der Gemeinde Tamou in Niger
 Boulel, Nomadenlager in der Gemeinde Garankédey in Niger